38-я мотострелковая Лозовская Краснознамённая дивизия - мотострелковое соединение Сухопутных войск Вооружённых сил СССР.

История 

Предшественником дивизии является 38-я гвардейская стрелковая дивизия, которая окончание Великой Отечественной войны встретила на территории Германии в районе Эльбы. После капитуляции Германии и до конца 1945 г. дивизия находилась в Восточной Пруссии.

В январе 1946 г. дивизия была передислоцировалась в СССР, где вошла в состав Воронежского военного округа. Гарнизоны дивизии размещались в Тамбове, Моршанске, Рассказове. В мае 1946 г. дивизия была сокращена до бригады и в июне 1946 г. передислоцирована в Воронеж. В сентябре 1947 г. бригада передислоцирована в г. Вышний Волочек Калининской области.

1 октября 1953 г. бригада была переформирована в дивизию с присвоением прежнего наименования. В 1957 г. дивизия была переформирована в мотострелковую.

В апреле 1967 г. в рамках усиления восточных рубежей страны дивизия закончила передислокацию в г. Сретенск Читинской области и вошла в состав 36-й общевойсковой армии Забайкальского военного округа.

В октябре 1989 г. дивизия была переформирована в 131-ю гвардейскую пулемётно-артиллерийскую дивизию, и к июлю 1992 г. передислоцирована в н.п. Ясная Читинской области, и являлась таковой по август 2001 г. В августе 2001 года дивизия вновь стала мотострелковой.

С июня 2009 года дивизия переформирована в 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду с сохранением за ней всех боевых регалий и традиций.

Боевой состав 

 управление дивизии;
 272-й гвардейский мотострелковый Смоленский Краснознаменный, ордена Суворова Забайкальский казачий полк (г. Борзя; полк включен в состав дивизии в 1990 г.,куда он вошел при выводе из Монголии. На вооружении мотострелков находились БМП-2);
 298-й мотострелковый полк (полк образован на основе 11-го укреплённого района на основании директивы Министерства обороны СССР от 25.01.1989 г. как пулемётно-артиллерийский);
 408-й гвардейский мотострелковый Брестский Краснознаменный, ордена Суворова полк (на вооружении находились БТР-60);
 279-й танковый Барвенковский Краснознаменный, орденов Кутузова и Александра Невского полк (на вооружении имелись танки Т-62);
 88-й гвардейский артиллерийский Гдынский Краснознаменный полк (на вооружении находились гаубицы Д-30);
 347-й зенитный ракетный полк (на вооружении ЗРК 2К12 "Куб");
 1314-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (на вооружении БС-3);
 110-й отдельный разведывательный батальон;
 500-й отдельный гвардейский Гдынский батальон связи;
 190-й отдельный гвардейский инженерно-саперный Гдынский батальон;
 282-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
 1164-й отдельный батальон материального обеспечения;
 115-й отдельный медицинский батальон;
 305-й отдельная рота радиационной, химической и биологической защиты.

Командиры дивизии 

 генерал-майор Щур Андрей Константинович, 01.11.1954 – 05.12.1958 г.;
 полковник Шабельный Николай Николаевич, 20.12.1958 – 10.12.1961 г.;
 полковник Бородаев Алексей Стефанович, 19.12.1961 – 10.05.1968 г.;
 генерал-майор Калинин Гавриил Григорьевич, 05.07.1968 – 01.11.1973 г.;
 полковник Буслаев Борис Алексеевич, 06.12.1973 – 20.02.1975 г.;
 генерал-майор Власюк Виктор Дмитриевич, 24.03.1975 – 10.06.1978 г.;
 полковник Савенков Юрий Михайлович, 17.07.1978 – 10.06.1980 г.;
 полковник Заднеев Алексей Михайлович, 10.07.1980 – 07.01.1981 г.;
 полковник Йодко Адам Адамович, 21.01.1981 – 08.07.1986 г.;
 полковник Писчиков Геннадий Александрович, 28.10.1986 – 11.08.1989 г.;
 полковник Колягин Юрий Иванович, 11.08.1989 – 22.06.1991 г.;
 генерал-майор Зайцев Анатолий Иннокентьевич, 24.06.1991 – 03.03.1994 г.;
 генерал-майор Пименов Юрий Иванович, 06.05.1994 – 17.05.1996 г.;
 генерал-майор Кравченко Юрий Евгеньевич, 06.12.1996 – 15.07.1998 г.;
 генерал-майор Колотило Виктор Григорьевич, 21.09.1998 – 28.06.2001 г.;
 полковник Третьяк Андрей Витальевич, 06.07.2001 – 22.06.2002 г.;
 полковник Чепусов Сергей Иванович, 22.06.2002 – 22.07.2003 г.;
 генерал-майор Переслегин Николай Николаевич, 22.07.2003 – 07.08.2005 г.;
 генерал-майор Цилько Владимир Генрихович, 07.08.2005 – 03.03.2007 г.;
 генерал-майор Устинов Владимир Алексеевич, с 26.06.2007 г.

Ссылки 
 http://safe-rgs.ru/265-131-motostrelkovaya-diviziya-ot-teykovo-do-yasnoy.html

Мотострелковые дивизии СССР
Мотострелковые дивизии Российской Федерации
Воинские части и формирования, расформированные в 2009 году
Забайкальский военный округ

en:38th Guards Motor Rifle Division